Бонифаций, Бонифацио — христианское католическое имя:

 Бонифаций (магистр армии) (; ?—432) — полководец Западно-Римской империи, комит Африки (422—432).
 Святой Бонифаций (), Винфрид (; 672/673—754) — архиепископ в Майнце, миссионер и реформатор церкви в государстве франков, прославился как Апостол всех немцев. Причислен к лику святых, день памяти — 5 июня.
 Бонифаций Брюссельский (; 1183—1260) — епископ Лозанны (1230—1239). Святой Римско-католической церкви, день памяти — 19 февраля.
 Бонифацио (кардинал) — католический церковный деятель. Возведён в ранг кардинала-священника с титулом церкви Святого Марка в 1058 году.
 Бонифаций — псевдоним поэта Германа Геннадьевича Лукомникова до 1994 года.
 
 Бонифаций I (; ?—422) — папа римский (418—422).
 Бонифаций I (маркграф Тосканы), Бонифацио I (; ?—823) — граф Лукки (812), наместник Итальянского королевства (810), родоначальник династии Бонифациев.
 Бонифаций I (граф Савойи) (; 1244—1263) — граф Савойский (1253—1263).
 Бонифаций I Монферратский (1150—1207) — лидер 4 крестового похода, первый король Фессалоники.
 Бонифаций II (; ?—532) — папа римский (530—532).
 Бонифаций II (маркграф Тосканы), Бонифацио II (; ?—838) — граф Лукки, маркграф Тосканы (828—834), граф Корсики (828—834). Сын Бонифация I (графа Лукки).
 Бонифаций III (), Бонифачо Катодиочи (; ?—607) — папа римский (февраль — ноябрь 607 года).
 Бонифаций III (маркграф Тосканы) (IV) Каносский (; 985—1052) — макрграф Каноссы (1012), маркграф Тосканы, Мантуи и Феррары и герцог Лукки (1027).
 Бонифаций IV (; ?—615) — папа римский (608—615). Канонизирован католической церковью, день памяти — 25 мая.
 Бонифаций V (), Бонифачо Фуммини (; ?—625) — папа римский (619—625).
 Бонифаций VI (; ?—896) — папа римский (апрель 896 года).
 Бонифаций VII (), Франко Ферруччи (?—985) — антипапа (июнь — август 974 года и 984—985 годы).
 Бонифаций VIII (), Бенедетто Каэтани (; 1235—1303) — папа римский (1294—1303).
 Бонифаций IX (), Пьетро Томачелли (; 1356—1404) — папа римский (1389—1404).
 Бонифаций Савойский (ок. 1207—1270) — 47-й архиепископ Кентерберийский.
 Бонифаций-сомнамбула — кинокомедия режиссёра Мориса Лабро.
 Лев Бонифаций — герой советского мультипликационного фильма «Каникулы Бонифация».

В православных святцах аналогичным именем является Вонифа́тий (просторечные формы — Ванифатий, Ванифат, Алифат, Липат):
 Вонифатий Милостивый (VI век) — святитель, епископ Ферентский.
 Вонифатий Римский — святой Единой Церкви;
 Вонифатий (Виноградский) (1785—1871/1872) — преподобный святой, игумен, старец-аскет.

Страницы значений:Тёзки